Силицид триниобия — бинарное неорганическое соединение
ниобия и кремния
с формулой NbSi,
светло-серые кристаллы.

Получение 
 Сплавление чистых веществ в инертной атмосфере:

 Восстановление смеси хлоридов ниобия и кремния водородом:

Физические свойства 
Силицид триниобия образует светло-серые кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/n,
параметры ячейки a = 1,023 нм, c = 0,518 нм, Z = 8.

Равновесно существует в интервале температур 1770÷1980°С, но может замораживаться при комнатной температуре в метастабильном состоянии.

Есть данные об образовании метастабильных кристаллов
кубической сингонии,

параметры ячейки a = 0,3377 нм (или  a = 0,5196 нм)
 .

При высоком давлении образует кристаллы
гексагональной сингонии,

параметры ячейки a = 0,6593 нм, c = 1,2652 нм
.

При температуре 0,2÷1,95 К тетрагональная модификация переходит в сверхпроводящее состояние.
Кубическая модификация переходит в сверхпроводящее состояние при 13÷19 К .

Примечания

Литература 
 
 

ниобия